Skrót DMV może oznaczać:
 Deutsche Mathematiker-Vereinigung
 Deutscher Motorsport Verband